Nordan kan avse:
 Vind från norr – se Vind#Namngivning av vinden.
  – ett av Waxholmsbolagets fartyg.
 Nordan (musikalbum) – ett musikalbum av Lena Willemark och Ale Möller.
 Victor Nordan – en norsk arkitekt, som till Jacob Wilhelm.
 Jacob Wilhelm Nordan – en dansk-norsk arkitekt, far till Victor.

Se även
 Nordanvind